Georg Germann, (1935-2016), Zwitsers kunsthistoricus
 Greg Germann (1958-), Amerikaans acteur
 Hannes Germann (1956-), Zwitsers politicus
 Monica Germann (1954-), Zwitserse langlaugster
 Pierre Germann, (1985-), Frans voetballer

Zwitserse achternaam